Hoțul din Bagdad se poate referi la:
 Hoțul din Bagdad (roman), roman din 1924 de Achmed Abdullah bazat pe O mie și una de nopți
 Hoțul din Bagdad (film din 1924)
 Hoțul din Bagdad (film din 1940)
 Hoțul din Bagdad (film din 1952)
 Hoțul din Bagdad (film din 1961)
 Hoțul din Bagdad (film din 1969)
 Hoțul din Bagdad (film din 1977)
 Hoțul din Bagdad (film din 1978)